

Patronyme 

 Hakeem Kae-Kazim (1962-), un acteur britannico-nigérian ;
 Jenniffer Kae, de son vrai nom Jenniffer-Marie Kästel (1987-), une auteur-compositeur-interprète et chanteuse allemande, d'origine semi-philippine.

Prénom

Voir aussi 
 Kae ou les deux rivales, un roman d Sawako Ariyoshi (1966), prix de littérature féminine